Lokar ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Lokar alias Kittihawk (* 1972), deutsche Grafik-Designerin und Cartoonistin
 Claudia Lokar (* 1964), deutsche Leichtathletin